Radio Nederland Wereldomroep, een internationale publieke omroep van 1947 t/m 2012,
 RNW Media, de organisatie die hier na de opheffing ervan uit is voortgekomen.